Family puede referirse a:
Family (banda británica), un grupo musical británico.
Family (banda española), un grupo musical español.
Family (serie de televisión), serie de televisión de 1976
Family (Canal de televisión), un canal de tv de Canadá.

Family Guy o Padre de familia, una serie de televisión estadounidense animada para adolescentes y adultos.
Family (The Chainsmokers), una canción producida por The Chainsmokers